La V edizione del campionato europeo di scherma si è svolta nel 1992 a Lisbona, in Portogallo.

Risultati

Uomini

Donne

Medagliere

 1992
Competizioni sportive a Lisbona
Scherma nel 1992